Als Weltmeisterschaft 1897 oder WM 1897 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1897 stattgefunden haben:

 Bahn-Radweltmeisterschaften 1897
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1897

Sportveranstaltung 1897
Weltmeisterschaften nach Jahr